Wengen bezeichnet:

Orte:
 Wengen BE, Dorf im Kanton Bern, Schweiz, Austragungsort des Ski-Lauberhornrennens
 Wengen (Südtirol), Gemeinde in Südtirol, Italien. Die ladinische Bezeichnung ist „La Val“ (das Tal), die italienische „La Valle“

Ortsteile:
 Wengen (Burgheim), Ortsteil des Marktes Burgheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Wengen (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wengen (Eschenlohe), Ortsteil der Gemeinde Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Wengen (Nennslingen), Ortsteil des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Wengen (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wengen (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wengen (Sulzbach-Laufen), Ortsteil von Sulzbach-Laufen im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Wengen (Villenbach), Ortsteil der Gemeinde Villenbach, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Wengen (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Personen:
 Daniel F. à Wengen (* 1957), Schweizer HNO-Arzt und Erfinder
 Friedrich von der Wengen (1838–1912), deutscher Militärschriftsteller
 Johann Jakob à Wengen (1814–1875), Schweizer Architekt
 Stefan à Wengen (* 1964), Schweizer Maler und Zeichner

Sonstiges:
 Wengen-Formation (italienisch Formazione di Wengen), lithostratigraphische Formation der Mittleren Trias in den Südalpen

Siehe auch:
 Weng
 Wang (Toponym) – zur Namenkunde
 St. Michael zu den Wengen (Ulm), Wengenkirche